Роберт Нил Баун (; род. 9 сентября 1936, Ланиган) — канадский хоккеист, игравший на позиции защитника, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мейпл Лифс» (1962, 1963, 1964, 1967), пятикратный участник матчей всех звёзд НХЛ.

Карьера

Игровая карьера 
Начал карьеру в команде «Торонто Мальборос», за которую играл в течение четырёх сезонов и выиграл два Мемориальных кубка в 1955 и 1956 годах. По окончании сезона присоединился к «Торонто Мейпл Лифс», но был отправлен в фарм-клуб команды «Рочестер Американс», за который отыграл почти полный сезон, дебютировав в НХЛ по ходу сезона 1956/57. За 11 сезонов, проведенных в составе «Мейпл Лифс» Баун стал частью команды, которая в 1960-е годы выиграла четыре Кубка Стэнли.

После четвёртого выигранного Кубка Стэнли летом 1967 года был выставлен на драфт расширения НХЛ, где в 3-м раунде под общим 17-ым номером его забрал «Окленд Силс», в котором отыграл полный сезон. По окончании сезона был обменян в «Детройт Ред Уингз», где результативно отыграл два полных сезона, но осенью 1970 года был возвращен в «Торонто Мейпл Лифс», где отыграл два полных сезона.

Завершил карьеру в возрасте 36 лет из-за травмы шеи, полученной во время одного из матчей НХЛ после начала сезона 1972\73.

Тренерская карьера 
В течение сезона 1975/76 работал главным тренером «Торонто Торос», подав в отставку после провального сезона.

Признание 
В 2010 году вошёл в Зал спортивной славы Онтарио.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Мальборос»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Калифорния Голден Силз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккейные тренеры Канады